La  des championnats du monde de volley-ball féminin a été organisée à Pékin, en Chine, du 22 au .

Premier tour

Poule A

Poule B

Poule C

Poule D

Deuxième tour

Matchs entre vainqueurs des groupes

de finale

Classement 13-16

Quarts de finale

Demi-finales

Demi-finales 9-12

Demi-finales 5-8

Demi-finales 1-4

Finales

Places 11-12

Places 9-10

Places 7-8

Places 5-6

Places 3-4

Places 1-2

Classement final 

1990
Volley-ball feminin
Volley-ball feminin 1990
Monde feminin 1990
Championnat Monde Volley-ball feminin
Monde feminin
Championnat Monde Volley-ball feminin